Брайан Пауль Карраско Сантос (; ) — чилийский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился и вырос в Побласьон-Хосе-Мария-Каро, Сантьяго. Карраско присоединился к юношеским рядам профессиональной команды «Аудакс Итальяно», когда ему было 10 лет в 2001 году.

Дебютировал за команду в премьер-лиге в возрасте 18 лет в матче против «Уачипато» 18 сентября 2009 года. Матч, проходивший на стадионе «Мунисипаль де Консепсьон», закончился со счётом 2:2. Тем не менее в том году он сыграл только три игры в турнире. Его первые голы за клуб были забиты, причём дважды, в победном матче (3:1) с «Универсидад де Консепсьон» на «Эстадиу де Ла-Флорида» в премьер-лиге 2010. В той же игре он был избран игроком матча по мнению комментаторов канала CDF. В 2012 году он впервые покинул родину и отправился в аренду в хорватский «Динамо» (Загреб).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на myscore.ru

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Палестино»